Acutifrons australis — вид бескрылых насекомых семейства Philopteridae из отряда пухоедов и вшей. Постоянные паразиты птиц. Южная Америка.

Паразитируют на таких хищных птицах как южная каракара (Phalcoboenus australis, род горные каракары, семейство Соколиные), занесённых в Международную Красную книгу. Вид был впервые описан в 1986 году американским энтомологом К. Эмерсоном (Emerson K. C.; Арлингтон, Вирджиния, США) и А. Цичиньо (Cicchino, A. C.).
В настоящее время (вместе с видами Acutifrons caracarensis, A. chimango, A. colombianus, A. connectens, A. megalopterus, A. mexicanus, A. orbiculatus, A. ruficollidis, A. similis, A. titschacki, и A. vieirai) включён в семейство Philopteridae подотряда Ischnocera.

Виды соколиных — хозяев паразита

Примечания

Литература 
 Price, R. D.; Hellenthal, R. A.; Palma, R. L. 2003: World checklist of chewing lice with host associations and keys to families and genera. Pp. 1-448 in: Price, R.D. et al. The chewing lice: world checklist and biological overview. Illinois Natural History Survey special publication, (24):1-448. Champaign-Urbana, Illinois.

Ссылки 
 
 

Пухоеды и вши
Животные, описанные в 1986 году
Паразиты птиц
Насекомые Южной Америки